Rogers est un groupe diversifié mauricien créé en 1899. Le groupe a aujourd'hui des activités dans l'aérien, l'hôtellerie ou la logistique, entre autres.

Le siège de Rogers est situé à Port-Louis. Mais le groupe est actif partout dans l'île, à Madagascar, dans l'union des Comores, au Mozambique, au Kenya, à La Réunion, à Mayotte et en France métropolitaine.

Avec un chiffre d'affaires de 360,3 millions d'euros cette année-là, c'était en 2000-2001 la plus grosse entreprise du pays selon le magazine L'Éco Austral.

Entreprise ayant son siège à Maurice
Entreprise fondée en 1899
Entreprise du SEMDEX